Frank Foley est un nom pouvant désigner:

Frank Foley (1884-1958), espion britannique et Juste parmi les nations
Frank Foley (1922-1981), homme politique canadien en Saskatchewan

Voir aussi

Foley, Frank